La Coppa del Re 1979 è stata la 43ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1978-1979

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1979
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Pamplona